Collegio uninominale Lombardia - 07 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio uninominale Lombardia - 07 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020